Аренас-де-Сан-Педро:

 Аренас-де-Сан-Педро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Аренас-де-Сан-Педро — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.